Korana (rivier), een rivier in Kroatië
Korana (Plitvička jezera), een plaats in Kroatië
Korana (volk), een volk in Zuid-Afrika